Купата на носителите на купи 1987/88 е 28-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 33 клуба от 32 страни, сред които 22 актуални носители на национални купи и 11 загубили финалиста (Витоша София, Олимпик Марсилия, Дъндолк, Аталанта, Слима Уондърърс, Сваровски Тирол, Спортинг Лисабон, АДО Ден Хааг, Олбор, Динамо Минск и Динамо Букурещ). Англия не изпраща участник, тъй като след трагедията от Хейзел английските отбори са наказани за пет години от участие в евротурнирите.

Финалът се играе на 11 май 1987 г. на Стад дьо ла Мено в Страсбург.

Предварителен кръг 
Първата среща се състои на 23 август, а реваншът е на 28 август 1987 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 13/15/16 септември, а реваншите са на 29 и 30 септември 1987 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 21 и 22 октомври, а реваншите са на 3 и 5 ноември 1987 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 1 и 9 март, а реваншите са на 15 и 16 март 1988 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 6 април, а реваншите са на 20 април 1988 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1987/88
 Купа на УЕФА 1987/88

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1987/88 

Купа на носителите на купи